Bruno Bussolin – militare italiano, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria 
 Domenico Bussolin – vetraio italiano
 Federico Bussolin – nuotatore italiano
 Pietro Bussolin  – chimico e poeta italiano